SP-139-WA zaginął! – komiks wydany w serii Kapitan Żbik, autorem scenariusza jest J. Bednarczyk a rysunków Jerzy Wróblewski.

Fabuła komiksu 

Kapitan Żbik przypadkowo wpada na trop fałszerzy znaczków pocztowych. Prowadząc śledztwo ustala, że sprawcy fałszują znany znaczek z Zeppelinem i w liczbie kilku sztuk sprzedają go różnym filatelistom. Kapitan zapobiega przemyceniu za granicę maszyny drukarskiej, na której fałszowano znaczki, i z pomocą chłopca z kółka modelarskiego, który widział przestępcę, udaremnia ucieczkę fałszerzy za granicę.

Dodatki 

 Na drugiej stronie okładki znajduje się list kapitana Żbika do czytelników, w którym podaje informacje na temat szkół milicyjnych (w latach 70.),
 Na stronie 34. znajduje się artykuł z serii Nauka i technika w służbie MO zatytułowany Mikroskopia elektronowa w walce z przestępczością,
 Na stronie 35. w cyklu Za ofiarność i odwagę poznajemy autentyczną historię sierżanta Mieczysława Cebuli, który uratował ciężko poparzoną kobietę i jej matkę,
 Na czwartej stronie okładki umieszczono artykuł Kronika MO o organizowaniu pracy Milicji w roku 1945 w okolicach Opola.

Nakład i wydania 

 wydanie  I 1975 - „Sport i Turystyka”, nakład: 100 000 egzemplarzy,
 wydanie  II 1978 - „Sport i Turystyka”, nakład: 200 000 egzemplarzy.

Bibliografia 

 J. Bednarczyk, J. Wróblewski : SP-139-WA zaginął!. Warszawa: Sport i Turystyka, 1975.

Kapitan Żbik
Twórczość Jerzego Wróblewskiego